Мађарска и Румунија имају мноштво река које у имену имају Кереш (). Често се све ове реке збирно зову Керешек () или у преводу „Реке Кереш (Керешки комплекс)”.

Кереш се може односити на:

 Кереш (), река која извире у Румунији а улива се у Тису у Мађарској.
 Киреш (), река која извире у Мађарској а улива се у Тису у Србији.
 Фехер-Кереш (, , ), притока реке Кереш
 Фекете-Кереш (, , ), притока реке Кереш
 Шебеш-Кереш (, , ), притока реке Кереш
 Двојни Кереш (), заједнички назив река Фехер-Кереш и Фекете-Кереш.
 Тројни Кереш (), притока реке Кереш.
 Мали Кереш (), река у Мађарској.